Molekulska formula -{C37H34N2Na2O9S3}- se može odnositi na:

 Brilijantno plavo FCF
 Zelena kiselina 5

en:C37H34N2Na2O9S3